Район — административная единица Словакии. Всего их 79. Районы делятся на 2981 общину.

Список районов 

 Банска-Бистрица (район)
 Банска-Штьявница (район)
 Бардейов (район)
 Бановце-над-Бебравоу (район)
 Битча (район)
 Братислава I (район)
 Братислава II (район)
 Братислава III (район)
 Братислава IV (район)
 Братислава V (район)
 Брезно (район)
 Вельки-Кртиш (район)
 Вранов-над-Топлёу (район)
 Галанта (район)
 Гелница (район)
 Глоговец (район)
 Гуменне (район)
 Детва (район)
 Дольни-Кубин (район)
 Дунайска-Стреда (район)
 Жарновица (район)
 Жилина (район)
 Жьяр-над-Гроном (район)
 Зволен (район)
 Злате-Моравце (район)
 Илава (район)
 Кежмарок (район)
 Кисуцке-Нове-Место (район)
 Комарно (район)
 Кошице I (район)
 Кошице II (район)
 Кошице III (район)
 Кошице IV (район)
 Кошице-Околье
 Крупина (район)
 Левице (район)
 Левоча (район)
 Липтовски-Микулаш (район)
 Лученец (район)
 Малацки (район)
 Мартин (район)
 Медзилаборце (район)
 Михаловце (район)
 Миява (район)
 Наместово (район)
 Нитра (район)
 Нове-Замки (район)
 Нове-Место-над-Вагом (район)
 Партизанске (район)
 Пезинок (район)
 Поважска-Бистрица (район)
 Полтар (район)
 Попрад (район)
 Прешов (район)
 Прьевидза (район)
 Пухов (район)
 Пьештяни (район)
 Ревуца (район)
 Римавска-Собота (район)
 Рожнява (район)
 Ружомберок (район)
 Сабинов (район)
 Свидник (район)
 Сенец (район)
 Сеница (район)
 Скалица (район)
 Снина (район)
 Собранце (район)
 Спишска-Нова-Вес (район)
 Стара-Любовня (район)
 Стропков (район)
 Тврдошин (район)
 Топольчани (район)
 Требишов (район)
 Тренчин (район)
 Трнава (район)
 Турчьянске-Теплице (район)
 Чадца (район)
 Шаля (район)

См. также 
 Административное деление Словакии